CPT, , Цена за тысячу контактов, Cost per mille, CPM — стоимость 1000 контактов со слушательской, читательской или зрительской аудиторией.

CPT — один из базовых медиапоказателей, который позволяет сравнить ценовую эффективность разных типов медиа, способом приведения их к одному параметру — цене за тысячу контактов.

Чем ниже CPТ рекламного средства, тем дешевле обходится рекламодателю влияние на целевую группу. CPT — более универсальный показатель нежели CPP (Цена за пункт), так как он позволяет сравнить ценовую эффективность разных медианосителей и типов медиа. Значение же пункта рейтинга несколько отличается в каждом медиа из-за разницы в методах измерения, в то время как «контакт» остается универсальной единицей.

Расчет 
Цена за тысячу контактов рассчитывается с помощью следующей формулы:

 CPT = (стоимость рекламы / количество контактов) * 1 000

Пример расчета 

Стоимость рекламы — $18 500.

Общее количество контактов с рекламным сообщением — 3 100 000.

В таком случае, стоимость тысячи рекламных контактов CPT = ($18 500/3 100 000)*1000 = $5.97

Примечания

Ссылки 
 Медиапланирование. Основные термины и понятия

Медиапланирование
Маркетинговая терминология